Miejscowości w Japonii:
 Ōtaki – miasto w prefekturze Chiba
 Ōtaki – wieś w prefekturze Hokkaido 
 Ōtaki – wieś w prefekturze Nagano, w pobliżu góry Ontake
 Ōtaki – wieś w prefekturze Saitama

Zobacz też 
 Otaki – miasto w Nowej Zelandii